Uncolaceae är en familj av svampar. Uncolaceae ingår i ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Uncolaceae